Maphe de Taxis ou Maffeo de Taxis, né à Cornello dei Tasso et décédé en 1535 en Espagne, fut maître général des postes en Espagne.

Biographie 
Maphe de Taxis, fils de Ruggero de Tassis, prit la direction des postes en Espagne à la mort de son oncle François de Taxis. Le  à Valladolid, le roi Charles Quint nomma Maphe de Taxis maître des postes de Castille (Correo Mayor de Castilla).

Union et descendance 
Maphe de Taxis épousa Catherine Henriquez de Fletres, ils formèrent la première lignée espagnole des Taxis mais il n'eût que deux filles, Françoise et Hélène et la lignée s'interrompit à sa mort. Son neveu Raymond de Taxis prit sa succession au poste de maître des postes de Castille.

Arbre généalogique

Notes et références 

Décès en 1535
Maphe de Taxis